Östra Vålen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Östra Vålen (Ramnäs socken, Västmanland, 662548-151625), sjö i Surahammars kommun,  (6,66 ha)
Östra Vålen (Ramnäs socken, Västmanland, 662566-151597), sjö i Surahammars kommun,  (7,73 ha)

Se även
Vålen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn